Абалаково — топоним в Сибири:

 Абалаково — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Абалаково — село в Енисейском районе Красноярского края, на берегу Енисея.
 Абалаково — посёлок ж.-д. станции в Енисейском районе Красноярского края.
 Абалаково — ж.-д. станция в Енисейском районе Красноярского края.
 Абалаково — деревня в Саянском районе Красноярского края.